Verlangen steht für:
 Verlangen, Ausrichtung der Psyche auf angestrebte Ziele
 Verlangen (Winterson), Roman von Jeanette Winterson, 1987
 Verlangen – Die Begierden einer Frau, russischer Spielfilm von 2019

Siehe auch:
 Das Verlangen, deutscher Film von 2002